Shango – piąty album studyjny brytyjskiego zespołu Juno Reactor
 Shango – afroamerykańskie bóstwo piorunów i burzy
 Shango – rodzaj pająków z rodziny ciemieńcowatych
 Shangó – album Santany

Przypisy